Leiber:
 Fritz Leiber
 Jerry Leiber
 Robert Leiber